1622, het jaar
1622 (getal), het getal
1622 (locomotief), een locomotief